Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2010 проходили в рамках Світового Туру ATP 2010.

Томмі Робредо був чинним чемпіоном, але не захищав свій титул, оскільки вирішив натомість взяти участь у турнірі в Роттердамі.

Хуан Карлос Ферреро здобув титул, у фіналі перемігши Лукаша Кубота з рахунком 6-1, 6-0.

Сіяні гравці 

 Хуан Карлос Ферреро (переможець)
 Альберт Монтаньєс (2-ге коло)
 Томаз Беллуччі (чвертьфінал)
 Ігор Андреєв (півфінал)

 Віктор Генеску (2-ге коло) 
 Пабло Куевас (чвертьфінал) 
 Ораціо Себаллос (1-ше коло) 
 Рішар Гаске (знявся через травму до початку турніру)

Основна сітка

Фінальна частина

Parte Alta

Parte Bassa

Посилання 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2010